Kitagō (Higashiusuki, Miyazaki)
 Kitagō (Minaminaka, Miyazaki)